452 км, 452-й киломе́тр — топоним в Роcсии.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 452 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 056129
 452 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 216918